Godzilla (ang. Godzilla: The Series, 1998-2000) – amerykański serial animowany, emitowany dawniej na Polsacie. Zawiera 40 odcinków podzielonych na 2 sezony. Godzilla to fikcyjny i gigantyczny potwór z serii japońskich filmów science-fiction wyprodukowanych przez wytwórnię Toho. Serial był emitowany w wersji lektorskiej.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerime
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 2000
Seriale o Godzilli
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat